James Beattie kan syfta på:

 James Beattie (författare)
 James Beattie (fotbollsspelare)